República Democrática do Congo — país africano
Rádio Popular AM (Rádio Difusora de Duque de Caxias) — emissora de rádio brasileira do Rio de Janeiro
República da China (Taiwan) — país da Ásia com reconhecimento internacional parcial

Desambiguações de siglas